Chimelong est un terme qui peut faire référence à :

 Chimelong, société chinoise qui possède et exploite des parcs à thème en Chine :
 Guangzhou Chimelong Tourist Resort, complexe de loisirs chinois situé à Canton comprenant plusieurs parcs de loisirs :
 Chimelong Paradise, parc d'attractions principal de ce complexe ;
 Chimelong Waterpark, parc aquatique de ce complexe ;
 Chimelong Safari Park, parc safari de ce complexe ;
 Chimelong International Ocean Tourist Resort, complexe de loisirs chinois situé à Hengqin comprenant un parc de loisirs et d'autres centres d'intérêt :
 Chimelong Ocean Kingdom, parc d'attractions principal de ce complexe.